Конвой №4008 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні 1943-го. 

Вихідним пунктом конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Пунктом призначення став розташований у Токійській затоці порт Йокосука, що під час війни був обраний як базовий для логістики Трука. 

Конвой складався із двох загонів:

- судна «Чійо-Мару», «Цунесіма-Мару» (Tsuneshima Maru) та «Санко-Мару» прямували разом з «Чоан-Мару №2 Го», яке тривалий час займалось ескортуванням і лише за тиждень до цього було перекласифіковане у транспорт із допоміжного канонерського човна. Додаткова охорона складалась із мисливця за підводними човнами CH-12 та флотського кабелеукладального судна «Хацусіма» (можливо відзначити, що останнє під час війни було перетворене на мінний загороджувач зі встановленням скидачів глибинних бомб);

- судна «Манджу-Мару», «Тайян-Мару» (Taian Maru) та «Татебе-Мару» рухались під охороною кайбокану (фрегату) «Фукує» та переобладнаного мисливця за підводними човнами «Такунан-Мару №10».

Конвой вийшов у море вранці 8 жовтня 1943-го. На підходах до Труку традиційно діяли американські підводні човни, що вимагало підсиленої охорони на цій ділянці маршруту. Втім, її проходження пройшло успішно і вранці 9 жовтня CH-12 та «Хацусіма» полишили конвой. 10 жовтня судна першого загону прибули на Сайпан (Маріанські острова), де до них приєдналось «Муко-Мару», що раніше рухалось в конвої №4926, який зайшов на Сайпан після торпедування одного з транспортів.

11 жовтня 1943-го перший загін рушив з Сайпану, а 13 жовтня об’єднався із другим загоном конвою. Є відомості, що певний час – до 15 жовтня – додаткову охорону забезпечував допоміжний мисливець за підводними човнами CHa-1. У підсумку конвою №4008 вдалось успішно подолати райони поблизу островів Огасавара та біля східного узбережжя Японського архіпелагу, де також традиційно діяли американські підводні човни, і 19 жовтня він без втрат досягнув Йокосуки.

Примітки 

4008